Suisun (volk), een voormalige Noord-Amerikaanse indianenstam (ook de Suisunes genoemd)
 Suisun Bay, een baai in de Amerikaanse staat Californië
 Suisun City, een stad in de Amerikaanse staat Californië
 Suisun Marsh, een groot moeras in de Amerikaanse staat Californië
 Suisun Valley AVA, een wijnstreek in de Amerikaanse staat Californië
 USS Suisun (AVP-53), een voormalig vliegtuigmoederschip van de Amerikaanse marine